Felix 2. kan være flere personer:
 Modpave Felix 2. – pave fra 355 til 358.
 Pave Felix 2. – pave fra 483 til 492.